Das World Masters 1976 () war ein Dartsturnier, das am 20. November 1976 im West Centre Hotel im Londoner Stadtteil Fulham zum dritten Mal ausgetragen wurde. Veranstalter war die British Darts Organisation (BDO), als Hauptsponsor fungierte erstmals der Ausrüster Winmau. Im Finale konnte der englische Qualifikant John Lowe den Waliser Phil Obbard problemlos mit 3:0 Legs besiegen.

Preisgeld 
Das Preisgeld betrug £ 2.000, davon £ 1.000 für den Gewinner.

Turnierplan

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Schlussrunde

Nachweise 
 Derek Brown: Guinness Book of Darts. London 1981, ISBN 0-85112-229-9, S. 108–112.
 Jacques Nieuwlaat: World Masters Men 1976. In: mastercaller.com, abgerufen am 5. Dezember 2021.

1976
Dartveranstaltung 1976
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham